MRB steht für:
 Menschenrechtsbeirat, unabhängiges österreichisches Organ zur Kontrolle der Anhaltung von Personen durch die Exekutive
 Mitteldeutsche Regiobahn, als Regionalexpress gefahrene Verbindungen in Sachsen
 MittelrheinBahn, Bahnverbindungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen
 Mouvement Régionaliste de Bretagne, regionale Organisation in der Bretagne, die sich die „politische Emanzipation“ der Region im Rahmen der EU zum Ziel setzt
 Motorrettungsboot
 Eastern WV Regional Airport (IATA-Code), Zivil- und Militärflugplatz bei Martinsburg (West Virginia),West Virginia

mrb steht für:
 Marino (Sprache) (auch: Sungwadia oder North Maewo, ISO-639-3-Code), eine der Penama-Sprachen auf Maéwo, Inselrepublik Vanuatu

Abkürzung